Debye se poate referi la:
 Peter Debye, fizician olandez;
 Debye (unitate de măsură), unitate de măsură pentru momentul electric dipolar în sistemul CGS;
 30852 Debye, un asteroid.